Tönnies steht für:

 Tönnies Holding, deutsches Fleischverarbeitungsunternehmen

Tönnies oder Toennies ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Tönnies (* 1971), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Bernd Tönnies (1952–1994), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär
 Clemens Tönnies (* 1956), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär
 Elke Velten-Tönnies (* 1953), deutsche Juwelierin
 Ferdinand Tönnies (1855–1936), deutscher Soziologe, Philosoph und Nationalökonom
 Gerrit Toennies (1898–1978), deutscher Biochemiker
 Gert Tönnies (1851–1928), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans Tönnies (1879–1973), deutscher Erfinder und Maler
 Jan Friedrich Tönnies (1902–1970), deutscher Erfinder, Wissenschaftler, Fabrikant und Politiker
 Jan Peter Toennies (* 1930), deutsch-US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Klaus Tönnies (* 1956), deutscher Informatiker
 Kuno Tönnies (1907–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Michael Tönnies (1959–2017), deutscher Fußballspieler
 Rotraud Tönnies (1933–2017), deutsche Heimatforscherin und Tierärztin
 Sibylle Tönnies (1944–2017), deutsche Juristin und Kulturkritikerin
 Sven Tönnies (* 1946), deutscher Psychologe
 Thorsten Tönnies (* 1991), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tönnies-Arena, Fußballstadion
 Tönnies-Forum, soziologische Fachzeitschrift
 Tönniesberg
 Tönjes
 Tønnies
 Tönnis